В 1803 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 16 апреля — Александром I учреждён Императорский Виленский университет.
 20 июня — в Санкт-Петербурге француз Жак Гарнерен совершил первый в России полёт на воздушном шаре.
 7 августа — началось первое русское кругосветное путешествие, которым руководили И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский.
 Томас Юнг ввёл в научный обиход термин «интерференция».
  выдвинул гипотезу об окружностях Мальфатти.

Открытия 
 Русский физик Василий Петров открыл электрическую дугу.

Изобретения 
 Иоганн Риттер изобрёл электрический аккумулятор.

Родились 
 28 февраля — Христиан Генрих фон Нагель, немецкий математик (ум. 1882).
 12 мая — Юстус Либих, немецкий химик (ум. 1873).
 3 августа — Джозеф Пакстон, английский садовод, ботаник и архитектор (ум. 1865).

Скончались 
 12 мая — Карл фон Эккартсгаузен, немецкий католический мистик, писатель и философ.
 27 сентября — Сальвадор Фидальго, испанский путешественник, в конце XVIII века возглавлявший экспедицию, исследовавшую северо-западное побережье Американского континента.
 9 ноября — Жорж Лесаж, швейцарский физик, автор теории гравитации Лесажа.
 18 декабря — Иоганн Готфрид Гердер, немецкий философ и писатель-просветитель (родился в 1744).

См. также

Примечания